Onderdistrict in Indonesië
 Sambeng (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sambeng (Bantarbolang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Sambeng (Bayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sambeng (Borobudur), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sambeng (Juwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sambeng (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sambeng (Todanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sambeng (Kasiman), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sambeng (Gunungjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java